WET kan syfta på: 

 tidszonen WET, Western European Time, västeuropeisk tid
 en drog, se WET (drog)